Esad Paša je ime več osebnosti:
Esad Paša al-Azm (u. 1758), osmanski guverner Damaska
Ahmed Esad Paša (1828–1875), osmanski državnik
Esad Paša Toptani (1863–1920), osmanski in albanski politik
Mehmet Esad Bülkat ali Mehmed Esad Paša (1862–1952), osmanski general